Cura musical é um processo através do qual diferentes doenças psicossomáticas podem ser curados através de sons.

Ver também 
 Musicoterapia

Musicoterapia